Folgende Schulen sind nach Hermann von Helmholtz benannt:

 Helmholtz-Gymnasium Bonn
 Hermann-von-Helmholtz-Schule
 Helmholtz-Gymnasium Bielefeld
 Helmholtz-Gymnasium Dortmund
 Helmholtz-Gymnasium Essen
 Helmholtzschule, ein Gymnasium in Frankfurt-Ostend
 Helmholtz-Gymnasium Heidelberg
 Helmholtz-Gymnasium Hilden
 Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe
 Helmholtzschule, eine Oberschule in Leipzig-Lindenau
 Helmholtz-Gymnasium Potsdam
 Helmholtz-Gymnasium Wuppertal
 Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken

Helmholtz